Чемпионат Канады по фигурному катанию 2015 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2014/2015. Спортсмены соревнуются на детском, юниорском и взрослом возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир проходил с 19 по 25 января 2015 года в Кингстоне, Провинция Онтарио на арене Rogers K-Rock Centre.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная на чемпионат мира, а также на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Протоколы соревнований
 Skate Canada

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2015 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2015 году
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Спортивные соревнования в Кингстоне (Онтарио)